Osoby o tym nazwisku:
 Gian Giorgio Trissino – włoski poeta

Inne:
 Trissino – miejscowość i gmina we Włoszech